|-
| 149001 - || || 22 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 149002 - || || 24 de desembre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 149003 - || || 4 de gener de 2002 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 149004 - || || 7 de gener de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149005 - || || 4 de gener de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 149006 - || || 4 de gener de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 149007 - || || 8 de gener de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 149008 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149009 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149010 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149011 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149012 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149013 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149014 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149015 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149016 - || || 11 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149017 - || || 11 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149018 - || || 8 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149019 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149020 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149021 - || || 8 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149022 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149023 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149024 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149025 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149026 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149027 - || || 11 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149028 - || || 14 de gener de 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 149029 - || || 14 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149030 - || || 14 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149031 - || || 13 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149032 - || || 13 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149033 - || || 15 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149034 - || || 14 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149035 - || || 14 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149036 - || || 14 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149037 - || || 14 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149038 - || || 14 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149039 - || || 12 de gener de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149040 - || || 12 de gener de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149041 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149042 - || || 8 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149043 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149044 - || || 18 de gener de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 149045 - || || 19 de gener de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 149046 - || || 19 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149047 - || || 19 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149048 - || || 19 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149049 - || || 19 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149050 - || || 23 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149051 - || || 6 de febrer de 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 149052 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149053 - || || 8 de febrer de 2002 || Fountain Hills || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 149054 - || || 6 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149055 - || || 6 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149056 - || || 4 de febrer de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 149057 - || || 6 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149058 - || || 6 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149059 - || || 6 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149060 - || || 12 de febrer de 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 149061 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149062 - || || 12 de febrer de 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 149063 - || || 12 de febrer de 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 149064 - || || 6 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149065 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149066 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149067 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149068 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149069 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149070 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149071 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149072 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149073 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149074 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149075 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149076 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149077 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149078 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149079 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149080 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149081 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149082 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149083 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149084 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149085 - || || 8 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149086 - || || 15 de febrer de 2002 || Uccle || E. W. Elst, H. Debehogne
|-
| 149087 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149088 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149089 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149090 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149091 - || || 8 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149092 - || || 9 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149093 - || || 9 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149094 - || || 6 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149095 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149096 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149097 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149098 - || || 8 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149099 - || || 8 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149100 - || || 8 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
|}

9